Тонков, Евгений:
 Тонков, Евгений Евгеньевич (род. 1958) — заслуженный юрист Российской Федерации.
 Тонков, Евгений Леонидович (1940—2014) — советский и российский математик, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.